Carpotheca carvifolia är en flockblommig växtart som först beskrevs av Pierre Edmond Boissier, och fick sitt nu gällande namn av Sophia G. Tamamschjan. Carpotheca carvifolia ingår i släktet Carpotheca och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
carvifolia